Шотландский Первый Дивизион 1938/1939 () — 49-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 13 августа 1938 года и закончился 29 апреля 1939 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1938/1939
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1938 году
1939 год в Шотландии
Спорт в Великобритании в 1939 году